Кастриньяно-дель-Капо () — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Лечче.

Население составляет 5415 человек (2008 г.), плотность населения составляет 270 чел./км². Занимает площадь 20 км². Почтовый индекс — 73040. Телефонный код — 0833.

Покровителем коммуны почитается святой архангел Михаил, празднование 29 сентября.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.castrignanodelcapo.le.it

Известные уроженцы 
 Пиццоланте, Серджио, депутат Палаты депутатов

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта  
 Национальный институт статистики  
 http://www.istat.it/english/